Тараканов, Иван:
 Тараканов, Иван Васильевич (1928—2015) — советский и российский филолог.
 Тараканов, Иван Никитич (ум. 1849) — генерал-майор, участник Кавказской войны, заведующий войсками в Южном Дагестане.